

Codici 
 LVI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Harry Mwanga Nkumbula, Livingstone, Zambia.

Altro 
 LVI – 56 nel sistema di numerazione romano.